The Wedding Singer är ett soundtrack från filmen med samma namn. Albumet släpptes 1998.

Låtlista 
China girl - David Bowie, Iggy Pop
Blue Monday - New Order
Do you really want to hurt me - Culture Club
Every little thing she does is magic - The Police
Everyday I write the book - Elvis Costello
Have you written anything lately? - Dialogue
Hold me now - The Thompson Twins
How soon is now? - The Smiths
Love my way - The Psychadelic Furs
Pass the dutchie - Musical Youth
Rappers delight - Ellen Dow/Sugarhill Gang
Somebody kill me - Adam Sandler
Video killed a radio star - The Presidents
White wedding - Billy Idol

Amerikanska musikalbum
Musikalbum 1998